Botryosphaeria — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
До роду Botryosphaeria відносять 258 видів:

Примітки

Джерела 
 Cesati, V.; De Notaris, G. 1863. Schema di classificazione degle sferiacei italici aschigeri piu' o meno appartenenti al genere Sphaeria nell'antico significato attribuitoglide Persono. Commentario della Società Crittogamologica Italiana. 1(4):177-420 - P.211

Роди грибів